György Kovács se poate referi la unul din următorii:

 György Kovács (1894–1915), atlet maghiar, săritor în înălțime și în lungime
 György Kovács (1900–1965), medic, traducător literar și scriitor maghiar
 György Kovács (1904–1985), compozitor maghiar
 György Kovács (1910–1977), actor și regizor maghiar din România
 György Kovács (1911–1990), scriitor și publicist maghiar din România
 György Kovács (1925–1988), hidrolog și inginer hidraulic maghiar, membru al Academiei Maghiare de Științe
 György Kovács (1928), specialist maghiar în pedagogie școlară
 György Kovács (1932), profesor specialist maghiaro-român în educația surdo-muților, autor de manuale
 György Kovács (1933–1996), jurnalist, parașutist și instructor maghiar
 György Kovács (1942), inginer de sunet maghiar laureat al premiului Béla Balázs
 György Kovács (1943), inginer electrician și informatician maghiar
 György Kovács (1944), fotbalist maghiar (Újpest Dózsa, Egri Dózsa)
 György Kovács (1948), sculptor și restaurator maghiar, membru al Sopron Képes Céh
 György Kovács (?–2020), inginer de sunet maghiar, fost lector universitar, fost director tehnic al Televiziunii Municipale Debrețin
 György Kovács (?–2010), mecanic maghiar, campion mondial de înot
 György Gábor Kovács, regizor, director de imagine și producător de film maghiar

 Persoane cu nume asemănătoare

 György Kováts (1645–?), medic maghiar

Note